

Informatica 
 Google Chrome – browser sviluppato da Google
 Chrome OS – sistema operativo sviluppato da Google
 Google Chrome Frame – plug-in sviluppato da Google

Letteratura 
 La notte che bruciammo Chrome (Burning Chrome) – racconto di William Gibson
 La notte che bruciammo Chrome (Burning Chrome) – raccolta di racconti di William Gibson contenente anche il racconto omonimo

Musica 
 Chrome – gruppo musicale statunitense
 Chrome – singolo di Debbie Harry del 1981, dall'album KooKoo
 Chrome – album dei Catherine Wheel del 1993
 Chrome – album di Trace Adkins del 2001

Personaggi 
 Chrome – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro degli Accoliti
 Chrome (Jenny Swensen) – personaggio del New Universe dei fumetti Marvel Comics
 Chrome Dokuro – personaggio del manga e anime Tutor Hitman Reborn!

Videogiochi 
 Chrome – sparatutto in prima persona